Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2016 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvacet hráčů, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a čtyři jako tzv. šťastní poražení.

Nejstarším účastníkem soutěže byl 37letý Radek Štěpánek.

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  Konstantin Kravčuk (1. kolo)
  Jošihito Nišioka (kvalifikační kolo)
  Tacuma Itó (1. kolo)
  Jan-Lennard Struff (kvalifikován)
  Thomas Fabbiano (kvalifikační kolo, šťatný poražený)  Michael Berrer (1. kolo)
  Roberto Carballés Baena (kvalifikován)
  Dustin Brown (kvalifikován)
  Tim Smyczek (1. kolo)
  Serhij Stachovskyj (2. kolo)
  Elias Ymer (2. kolo)
  Karen Chačanov (2. kolo)
  Igor Sijsling (kvalifikační kolo, šťatný poražený)  Nikoloz Basilašvili (kvalifikován)
  Marco Chiudinelli (1. kolo)
  Jozef Kovalík (1. kolo)
  Gerald Melzer (kvalifikován)
  Mirza Bašić (2. kolo, skreč)
  Carlos Berlocq (kvalifikován)
  Radek Štěpánek (kvalifikován)
  Adam Pavlásek (kvalifikační kolo, šťatný poražený)  Andrej Martin (kvalifikační kolo, šťatný poražený')
  Go Soeda (1. kolo)
  Daniel Brands (kvalifikační kolo)
  Máximo González (1. kolo)
  Mischa Zverev (1. kolo)
  Radu Albot (kvalifikován)
  Saketh Myneni (2. kolo)
  Jared Donaldson (kvalifikační kolo)
  Thiago Monteiro (1. kolo)
  Alejandro González (2. kolo)
  Dennis Novikov ''(2. kolo)
}}

 Kvalifikanti 

 Šťastní poražení 
  Igor Sijsling
  Adam Pavlásek
  Andrej Martin
 ''' Thomas Fabbiano

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2016